Kipyego ist der Familienname folgender Personen:

 Barselius Kipyego (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 Bernard Kiprop Kipyego (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Edwin Kipyego (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Ernest Kipyego (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Michael Kipkorir Kipyego (* 1983), kenianischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Sally Kipyego (* 1985), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Yego
 Kipyegon